B-Sides & Rarities (álbum de Deftones) — de 2005
B-Sides & Rarities (álbum de Nick Cave and the Bad Seeds) — de 2005 
The Greatest Bits: B-Sides & Rarities — álbum da banda McFly
The Destroyed Room: B-Sides and Rarities — álbum da banda Sonic Youth
Rarities, B-Sides and Other Stuff — álbum de Sarah McLachlan

Desambiguação